Thagona är ett släkte av fjärilar. Thagona ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Thagona